23-й чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Вестеросе (Швеция) в июле и был организован Всемирной Федерацией стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Июль 1965 года
Международные спортивные соревнования в Вестеросе
Международные соревнования по стрельбе из лука в Швеции